Список соціологічних опитувань громадської думки щодо рейтингів партій на позачергових виборах народних депутатів Верховної Ради України 21 липня 2019 року.

У нижчевказаній таблиці наведено частку голосів на виборах до Верховної Ради України, яку б отримали партії, якби виборці проголосували згідно із результатами соціологічних опитувань. Відповідно, наведені рейтинги не враховують думок респондентів, які зазначили, що не планують прийти на вибори, не визначилися із симпатіями або планують зіпсувати бюлетень.

2019 

На парламентських виборах 2019 року потрапити до Верховної Ради найкращі шанси мають 5 партій, які набирають наразі, згідно з опитуваннями, набирають 5% та більше голосів виборців. Згідно опитування соціологічних найвищий рейтинг мають такі партії: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська Солідарність», ВО «Батьківщина» та «Голос».. Найкращі шанси серед інших партій подолати 5-відсотковий бар'єр за словами Ольги Балакирєвої також мали за місяць до виборів «Політична партія «Сила і честь»» та «Громадянська позиція». Можливість інших партій потрапити до парламенту була меншою, проте низка партій відповідно до останніх опитувань мали шанс подолати 2-відсотковий бар'єр і отримати державне фінансування. Це стосувалося у першу чергу партій Радикальна партія Олега Ляшка, Опозиційний блок, Українська Стратегія Гройсмана, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Партія Шарія, а також та Об'єднання «Самопоміч». Суто теоретичні шанси на отримання державного фінансування зберігали «Рух нових сил», Аграрна партія України, а також «Партія зелених України».

2018

2014—2017

Див. також 
 Вибори Президента України 2019
 Парламентські вибори в Україні 2014
 Парламентські вибори в Україні 2014 (соціологічні опитування)
 Єдиний державний реєстр виборців

Примітки 

Парламентські вибори в Україні 2019
Соціологічні опитування в Україні